Здесь представлен список праздников, которые отмечаются на Филиппинах.

Общенациональные праздники

Местные празднования 

 16 января, Синулог — фестиваль в честь младенца Иисуса, отмечаемый в провинции Себу.
 Январь, Ати-Атихан — остров Панай.
 11 февраля, день Эвелио Хавьера — провинции Антик, Капис, Аклан, Илоило.
 Февраль,

Примечания

Ссылки 
 Праздники Филиппин  в портале Филиппины.RU.
 Филиппинские праздники на Travel 2 Philippines.

 
Филиппины
Списки:Филиппины